

Toponyme 
 Smithers, une ville de Virginie-Occidentale, aux États-Unis
 Smithers, une ville de la province de la Colombie-Britannique, au Canada 
 Lac de Smithers, un lac du Texas, aux États-Unis

Patronymes 
 Don Smithers (1933-), historien de la musique et trompettiste américain ;
 Jan Smithers (1949-), actrice américaine ;
 Leonard Smithers (1862-1907), éditeur anglais spécialisé dans l'érotisme ;
 William Smithers (1927-), acteur américain.

Culture 
 Waylon Smithers, un personnage de la série animée télévisée Les Simpson

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme